Hawk — третий студийный альбом дуэта Марка Ланегана и Изобель Кэмпбелл, изданный в 2010 году.

Об альбоме 
Hawk записывался Марком Ланеганом и Изобель Кэмпбелл в течение 2009 года по всему Соединённому Королевству и Соединённым Штатам. В записи нескольких песен приняли участие приглашённые музыканты: американский автор-исполнитель Вилли Мэйсон, шотландский басист и пианист Билли Уэллс, а также американец японского происхождения — гитарист Джеймс Иха.

Отзывы 
Рецензент Allmusic Марк Деминг в обзоре Hawk особо отметил одноимённую с альбомом композицию — «взрывной саксофонный блюз, топающий и хорохорящийся так сильно, что не остаётся места для вокала» и «тёмную атмосферную „You Won’t Let Me Down Again“ с гитарой любезного Джеймса Иха», а также написал, что «поначалу маловероятная музыкальная пара — интригующая смесь горького и сладкого — превратилась в жизнеспособное постоянное партнёрство». Том Брэйхан из Pitchfork в обзоре альбома отметил «необъяснимую химию весёлого свиста шотландской звезды и гравийного наркотического вокала гранж-парня». Обозреватель Los Angeles Times Микаэль Вуд написал, что Hawk, полный классических американских жанров — кантри, фолка, блюза, рокабилли — наконец освоил «новую территорию: „Come Undone“ звучит в стиле ретро-соула 1970-х, а „Get Behind Me“ взрывается в духе гаражного рока группы The White Stripes». Критик The Guardian Мадди Коста негативно отозвался о «предсказуемости» нового альбома. Автор Chicago Tribune Грэг Кот — напротив, заявил, что Hawk полон неожиданных поворотов «делающих его нечтом большим, чем просто пересказом проверенной формулы».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 

Альбомы 2010 года
Альбомы Марка Ланегана
Альбомы V2 Records